Rob Roy kan syfta på:

 Rob Roy (1671–1734), en skotsk klanledare
 Rob Roy (roman) – en roman av Walter Scott från 1817, originaltitel Rob Roy
 Rob Roy – Rebellen – en film från 1953, originaltitel Rob Roy, the Highland Rogue
 Rob Roy (film) – en amerikansk historisk dramafilm från 1995 i regi av Michael Caton-Jones, originaltitel Rob Roy
 Rob Roy (drink) – en drink med skotsk whisky och är namne med den skotske upprorsledaren

Geografi
 Rob Roy Gully – ett vattendrag i Australien
 Rob Roy Swamp – en slätt i Kanada
 Mount Rob Roy – ett berg i Australien

Se även
 Rob Roy Creek – flera
 Rob Roy Island – flera